Kohlepapier bezeichnet
 so genanntes Durchschreibepapier
 eine 1989–1992 vom Autorenkreis Rhein-Erft herausgegebene literarische Zeitschrift

Siehe auch